Kronleiten ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kronleiten (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kronleiten (Seeshaupt), Ortsteil der Gemeinde Seeshaupt, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Kronleiten (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft der Gemeinde Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Kronleiten (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ortsteil von Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kronleiten (Gemeinde Schwand), Ortschaft in der Gemeinde Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich